Petersfeld ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Petersfeld (Boren), Ortsteil der Gemeinde Boren im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Petersfeld (Garrel), Ortsteil der Gemeinde Garrel im Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Petersfeld (Westerstede), Ortsteil der Stadt Westerstede im Landkreis Ammerland, Niedersachsen

in Polen:
 Pietrzykowice (deutsch ursprünglich Peterkowitz; ab 1939 Petersfeld), Ort in der Gemeinde Łodygowice in Niederschlesien

Siehe auch: 
 Petersfelde
 Petersfield